Ryan Turek (né le  à Southfield, dans le Michigan aux États-Unis) est un joueur américain de hockey sur glace.

Carrière de joueur

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2003-2004 || Bandits de Texarkana || NAHL ||29 ||6 ||7 ||13 ||90 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2004-2005 || Lancers d'Omaha || USHL ||45 ||3 ||8 ||11 ||52 ||4 ||1 ||0 ||1 ||2 
|-
|2005-2006 || Lancers d'Omaha || USHL ||52 ||17 ||11 ||28 ||71 ||5 ||1 ||1 ||2 ||2
|-
|2006-2007 || Spartans de Michigan State || NCAA ||31 ||0 ||2 ||2 ||18 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2007-2008 || Spartans de Michigan State || NCAA ||35 ||0 ||5 ||5 ||16 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2008-2009 || Spartans de Michigan State || NCAA ||14 ||0 ||2 ||2 ||20 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2008-2009 || Aces de l'Alaska || ECHL ||35 ||3 ||3 ||6 ||26 ||19 ||1 ||6 ||7 ||8
|-
|2009-2010 || Aces de l'Alaska || ECHL ||60 ||3 ||7 ||10 ||85 ||4 ||1 ||0 ||1 ||4
|-
|2010-2011 || Salmon Kings de Victoria || ECHL || 53|| 11|| 22|| 33|| 57|| 3|| 12|| 1|| 4||5
|-
|2011-2012 || Grizzlies de l'Utah || ECHL || 42|| 7|| 17|| 24|| 42|| 3|| 0|| 0|| 0||4
|-
|2012-2013 || Stingrays de la Caroline du Sud || ECHL || 19|| 1|| 8|| 9|| 14|| || || || ||

Notes et références 

Naissance en septembre 1987
Naissance à Southfield (Michigan)
Joueur américain de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace des Spartans de Michigan State
Choix de repêchage des Blues de Saint-Louis
Joueur des Aces de l'Alaska
Joueur des Salmon Kings de Victoria
Défenseur de hockey sur glace